Перша — топоним:

Населённые пункты 
 Перша — посёлок в Свечинском районе Кировской области.
 Перша — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.

Объекты гидрографии 
 Перша — река в республике Марий Эл.
 Перша — река в Пермском крае.